I Love You, I Love U, и I Luv U () может означать:

Фильмы 
 Я люблю тебя

Музыка 
 I Love You — американская рок-группа.

Альбомы 
 I Love You — дебютный альбом рэпера и певицы из Филадельфии Аманды Блэнк. Альбом был выпущен 4 августа 2009 года на лейбле Downtown Records.
 I Love You — двадцать третий студийный альбом американской певицы Дайаны Росс. Он был выпущен в Европе в конце 2006 года и в Соединенных Штатах в 2007 году.
 I Love You — дебютный студийный альбом американской альтернативной группы The Neighbourhood, выпущен 23 апреля 2013 года.
 I Love You (A Dedication to My Fans) — четвёртый микстейп американского рэпера Jadakiss. Он был выпущен 23 мая 2011 года.
 I Love You — десятый мини-альбом инди-рок-группы Said the Whale. Альбом был спродюсирован Томом Добжанским и выпущен 4 июня 2013 года на лейбле Hidden Pony Records.

Песни 
 «I Love You» — песня Билли Айлиш с её дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Она достигла высшей позиции под номером 53 в чарте Billboard Hot 100.
 «I Love You» — песня корейской поп-группы 2NE1, изданная в качестве сингла 5 июля 2012 года.
 «I Love You» — песня шведского танцевального дуэта Axwell Λ Ingrosso с участием американского рэпера Kid Ink.
 «I Love You» — песня, записанная группой Climax Blues в 1980 году. Это был их второй по популярности хит, вошедший в чарт Billboard Hot 100 в феврале 1981 года.
 «I Love You» — песня американской певицы и автора песен Донны Саммер с её шестого студийного альбома Once Upon A Time (1977).
 «I Love You» — сингл записанный южнокорейской гёрл-группы EXID. Был выпущен 21 ноября 2018 года лейблом Banana Culture при поддержке Sony Music.
 «I Love You» — песня американской певицы Фейт Эванс. Она была написана Энтони Бестом, Айзеком Хейсом, Майклом Джеймисоном, Бобби Спрингстином и Дженнифер Лопес.
 «I Love You» — песня, написанная Китом Фоллесом, Адриенном Фоллесом и Тэмми Тайлером, а также записанная американской кантри-певицей Мартиной Макбрайд.
 «I Love You» — балладная песня, исполняемая южнокорейской певицей Ким Тхэён, лидером и членом группы Girls’ Generation.
 «I Love You» — хип-хоп-песня, написанная американским рэпером Vanilla Ice. Выпущенный как сингл, он достиг 52-го места в Billboard Hot 100 в 1990 году.
 «I Love You» — третий сингл Woodkid с его дебютного альбома The Golden Age. Он был написан в соавторстве с самим Лемуаном и Амбруазом Вильомом.
 «I Love You» — песня The Zombies 1965 года, написанная их участником Крисом Уайтом, на которую было записано много различных каверов.
 «I Love You (Miss Robot)» — песня, написанная, исполненная и спродюсированная The Buggles, дуэтом Тревора Хорна и Джеффа Даунса, для их дебютного студийного альбома 1980 года The Age of Plastic.
 «I Love U» — песня, записанная американской певицей Тилой Текилой. Её написали Текила, Крейг Лав и Джонатан Смит.
 «I Luv U» — дебютный сингл британского рэпера Диззи Раскал и ведущий сингл с его дебютного альбома Boy in da Corner.
 «Айлавью» — песня российской рок-группы Агата Кристи, открывающая альбом "Позорная звезда" (1993).

Другое 
 ILY — аббревиатура, означающая в американском языке жестов фразу I Love You (Я тебя люблю).
 ILOVEYOU — компьютерный вирус, который успешно атаковал миллионы компьютеров под управлением Windows в 2000 году.

См. также 
 Je t’aime